Kano, ciutat de Nigèria
 Emirat de Kano, estat africà
 Estat de Kano, estat de Nigèria
 Crònica de Kano, història dels hausses